GME ou gme est un code qui peut désigner :
 GME,  ;
 gme, les langues germaniques orientales, selon les normes ISO 639-5 des codes de langue.

GME est un sigle qui peut signifier :
 Gaelic medium education, école gaélique en Écosse ;
 Gazoduc Maghreb-Europe, un gazoduc international.